Kupferberg je název více míst:

 Kupferberg  (Horní Franky) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko

německý název českých sídel
 Měděnec – obec v okrese Chomutov 

Osoby
 Tuli Kupferberg -  americký básník a hudebník 

Německé názvy sídel v Česku